Четвёртый розыгрыш Кубка России по футболу проводился с 8 апреля 1995 года по 11 мая 1996 года. Обладателем трофея в первый раз стал московский «Локомотив».

1/256 финала 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала 

Команде «Динамо-Газовик» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру.

Матч был отменён из-за несоответствия требованиям ПФЛ по обеспечению безопасности стадиона «Красная Пресня». Решением КДК ПФЛ «Асмаралу», не сумевшему обеспечить проведение матча, засчитано техническое поражение (0:3).

1/8 финала 

Матч не состоялся из-за неприбытия на игру команды гостей. «Амуру» засчитано техническое поражение (0:3).

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru
 Ежегодник Российского футбола, выпуск 4

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1995 году
Футбол в России в 1996 году